Бе́лица () — река в Бобруйском районе Могилёвской области Белоруссии. Правый приток реки Ола (бассейн Днепра).

Длина 15 км. Площадь водосбора 126 км². Средний наклон водной поверхности 0,8 м/км.

Исток находится к юго-западу от деревни Коймино. Протекает около деревень Плёссы, Ковали, Микуличи. Впадает в Олу между деревнями Микуличи и Турки. Река на всём своём протяжении канализирована (центральный канал).

Примечания 

Бассейн Березины
Реки Могилёвской области
Бобруйский район